Василий Безродный:
 Безродный, Василий Кириллович (1768—1847) — действительный тайный советник, сенатор.
 Безродный, Василий Петрович (1783 — после 1859) — гравёр-медальер, служащий Монетного двора.